Департамент Утракан  () — департамент в Аргентине в составе провинции Ла-Пампа.

Территория — 12967 км². Население — 14839 человек. Плотность населения — 1,10 чел./км².

Административный центр — Хенераль-Ача.

География 
Департамент расположен в центральной части провинции Ла-Пампа.

Департамент граничит:
на севере — с департаментами Ловентуэ, Тоай
на востоке — с департаментами Атреуко, Гуатраче
на западе — с департаментом Лимай-Мауида
на юге — с департаментами Курако, Лиуэль-Калель, Укаль

Административное деление
Департамент состоит из 6 муниципалитетов:
Хенераль-Ача
Аталива-Рока
Кеуэ
Колония-Санта-Мария
Чачарраменди
Унануэ

Важнейшие населенные пункты

Примечания 

Департаменты провинции Ла-Пампа